Галина Семёновна Ишкова (24 августа 1927, село Юдиха, Тюменцевский район, Сибирский край — 1 декабря 2008, Казань) — советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР (1980).

Биография 
Галина Семёновна Ишкова родилась 24 августа 1927 года в селе Юдиха (Тюменцевский район, Сибирский край). В годы Великой Отечественной войны ученицей лаборанта коксохимической лаборатории металлургического комбината.

В 1948 году окончила студию при драматическом театре им. Ленинского комсомола Анжеро-Судженска. Одновременно, в 1945—1951 годах играла в этом театре. В 1951—1953 годах играла в Ачинском драматическом театре, в 1953—1965 годах служила в Кемеровском театре драмы, в 1965—1966 годах — в Тамбовском областном театре драмы.

В 1966—2008 годах была актрисой Казанского русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова, где за 42 года сыграла более ста ролей, многие из которых вошли в золотой фонд театрального искусства Татарстана. 

Умерла 1 декабря 2008 года в Казани. Похоронена на Арском кладбище рядом с мужем.

Семья 
 Муж — актёр Пётр Павлович Бетев (1926—2002), народный артист РСФСР .
 Сын — Борис Петрович Бетев (род. 1949), главный инженер протезно-ортопедического завода.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (8.07.1963).
 Народная артистка РСФСР (16.06.1980).
 Народная артистка Республики Татарстан (2002).
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».
 Медаль «В память 1000-летия Казани».

Работы в театре 
 «Ревнивая к самой себе» Тирсо де Молина — донья Магдалена
 «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега — Белиса
 «Баня» В. В. Маяковского — Поля
 «Таня» А. Н. Арбузова — Таня
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Фёкла
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Луиза Миллер
 «Дон Карлос» Ф. Шиллера — принцесса Эболи
 «Горячее сердце» А. Островского — Параша
 «Волки и овцы» А. Островского — Глафира
 «Снегурочка» А. Островского — Снегурочка
 «Варвары» М. Горького — Притыкина
 «Без ветрил» К. Тинчурина — Рокия
 «Иван и Мадонна» А. Кудрявцева — Марья
 «Живой труп» Л. Толстого — Анна Павловна
 «Дженни Герхард» Теодора Драйзера — Дженни
 «Обыкновенная история И. Гончарова — Тафаева
 «Месяц в деревне» И. Тургенева — Ислаева
 «Поминальная молитва» Г. И. Горина — Голда
 «Белое платье матери» Ш. Хусаинова — Саима
 «Традиционный сбор» В. С. Розова — Ольга Носова
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Домна Пантелеевна
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — Глумова
 «Большевики» М. Ф. Шатрова — Мария Ильинична Ульянова
 «Семейный портрет с посторонним» С. Л. Лобозерова — Бабушка
 «Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова — Анна Васильевна
 «Последнее дело разведчика Шилова» В. К. Черных — буфетчица
 «Аморальная история» Э. Рязанова и Э. Брагинского — Старикова
 «Однажды в новогоднюю ночь» Э. Брагинского и Э. Рязанова — Надя
 «Темная история» П. Шеффера — миссис Фэрнивел
 «Восемь любящих женщин» Р. Тома — Огюстина
 «Банкрот» А. Н. Островского — Фоминична
 «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова — Васюта
 «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу — няня Гиннес
 «Тайна дома Вернье» Р. Тома по рассказу А. Кристи — мадам Вернье

Фильмография 
1976 — Легко быть добрым — мать Грудинина

Литература 
 Волгин, А. Галина Ишкова / А. Волгина // Комсомолец Кузбасса. — 1961. — 15 октября.
 Столповских, А. Дважды сотый / А. Столповских // Кузбасс. — 1963. — 23 октября.
 Суворова, Э. Жизнь на сцене / Э. Суворова // Кузбасс. — 1963. — 29 августа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Народные артисты Республики Татарстан
Персоналии:Тамбовский драматический театр
Персоналии:Казанский русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова
Похороненные на Арском кладбище